Sandalmassiers – abitanti di Saint-Dalmas-le-Selvage
Sandalmassiers – abitanti di San Dalmazzo di Tenda